Емілі Луа і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Жанетта Гусарова і Міхаелла Крайчек виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Градецька і Рената Ворачова з рахунком 4–6, 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Tippmix Budapest Grand Prix, парний розряд
Budapest Grand Prix
Липень 2006